When It Falls – drugi studyjny album Zero 7.

Lista utworów 
 Warm Sound
 Home
 Somersault
 Over Our Heads
 Passing By
 When It Falls
 The Space Between
 Look Up
 In Time
 Speed Dial No.2
 Morning Song

Muzycy 
 Henry Binns
 Sam Hardaker

Linki zewnętrzne 
 "When It Falls" 

Albumy muzyczne wydane w roku 2004